Dido Havenaar – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese naturalizzato giapponese
 Mike Havenaar – calciatore giapponese di origini olandesi
 Nikki Havenaar – calciatore giapponese di origini olandesi